Polônio — elemento químico
 Bagnolo di Po, comuna italiana do Vêneto
 Taglio di Po, comuna italiana do Vêneto

Ver também
 Pô (Burkina Faso) — cidade

Desambiguações de siglas
Desambiguações de topônimos